Coburn est le nom de plusieurs acteurs américains :
 , l'un mort, l'autre né vers 1945 ;
 Charles Coburn (1877-1961) ;
 Dorothy Coburn (1904-1978) ;
 James Coburn (1928-2002).

Voir aussi 
 Alvin Langdon Coburn, photographe américain décédé ;
 Andrew Coburn, (1932-2018), écrivain américain de roman policier ;
 Braydon Coburn, (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Tom Coburn (1948-2020), homme politique américain.
 , groupe de musique électronique britannique ;

Homonymie de patronyme